Yichun ist mehrdeutig:

 die Stadt Yichun (伊春市), eine bezirksfreie Stadt in der chinesischen Provinz Heilongjiang, siehe Yichun (Heilongjiang)
 den darin gelegenen Stadtbezirk Yichun (伊春区), siehe Yichun (Stadtbezirk)
 die Stadt Yichun (宜春市), eine bezirksfreie Stadt in der chinesischen Provinz Jiangxi, siehe Yichun (Jiangxi)